Me – prawa, które według wierzeń sumeryjskich zostały dane ludziom przez bogów.
 ME – seria samolotów marki Messerschmitt
 Me – oznaczenie grupy metylowej
 Me – oznaczenie punktu antropometryczneego menton
 Me – jedna z nazw ludu Ekari
 Me – znak japońskich sylabariuszy
 M.E. (ME) – indonezyjski zespół muzyczny